Вена́ск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 80 км на північ від Марселя, 27 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 965,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Венаск на сайті французького Національного інституту географії
 Венаск на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Венаск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз